Crnče je lahko:
 Crnče, Bela Palanka (Srbija)
 Crnče, Jagodina (Srbija)